Примера Уругвая сезона 2007/2008 годов — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Чемпионом страны стал «Дефенсор Спортинг».

В целом, система проведения чемпионата осталась прежней. Однако была введена новая система определения команд, вылетающих во Второй дивизион — очки за последние два сезона суммируются, три худшие команды вылетают. У трёх команд-дебютантов сезона очки, набранные в сезоне, в таблице вылета умножаются на 2.

Из Примеры вылетели «Феникс», «Мирамар Мисьонес» и «Прогресо». Вместо них в Примеру пришли «Расинг», «Серро-Ларго» и «Вилья Эспаньола».

Чемпион Уругвая 2007/08 «Дефенсор Спортинг», чемпион Лигильи 2008 «Насьональ» и третья команда Лигильи «Пеньяроль» квалифицировались в Кубок Либертадорес 2009. Вторая и четвёртая команды Лигильи 2008 «Дефенсор Спортинг» и «Ривер Плейт» попали в Южноамериканский кубок 2008.

Таблицы

Апертура 
{| align=center cellpadding="3" cellspacing="0" style="background: #F5FAFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=50%
|- bgcolor=#00BFFF style="color:white;"
!width=6% | №
!width=40% align=left| Клуб
!width=10% | О
!width=6% | И
!width=6% | В
!width=6% | Н
!width=6% | П
!width=6% | ГЗ
!width=6% | ГП
!width=10% | РГ
|- align=center bgcolor=gold style="border-width:0 0 1px 0;border-style:solid;border-color:grey;"
||1||align=left|Дефенсор Спортинг
||35||15||11||2||2||26||10||16
|- align=center
||2||align=left|Данубио
||31||15||9||4||2||34||14||20
|- align=center
||3||align=left|Рампла Хуниорс
||31||15||9||4||2||21||12||9
|- align=center
||4||align=left|Ривер Плейт М.
||24||15||7||3||5||37||27||10
|- align=center
||5||align=left|Насьональ
||24||15||6||6||3||19||12||7
|- align=center
||6||align=left|Хувентуд (Лас-Пьедрас)
||24||15||6||6||3||16||10||6
|- align=center
||7||align=left|Серро
||23||15||5||8||2||16||14||2
|- align=center
||8||align=left|Монтевидео Уондерерс
||21||15||6||3||6||24||26||-2
|- align=center
||9||align=left|Феникс
||20||15||4||8||3||14||14||0
|- align=center
||10||align=left|Сентраль Эспаньол
||18||15||5||3||7||22||28||-6
|- align=center
||11||align=left|Пеньяроль
||17||15||4||5||6||21||23||-2
|- align=center
||12||align=left|Такуарембо (Такуарембо)
||17||15||4||5||6||15||21||-6
|- align=center
||13||align=left|Мирамар Мисьонес
||13||15||4||1||10||9||20||-11
|- align=center
||14||align=left|Ливерпуль М.
||12||15||3||3||9||19||24||-5
|- align=center
||15||align=left|Прогресо
||11||15||3||2||10||14||38||-24
|- align=center
||16||align=left|Белья Виста
||6||15||1||3||11||14||28||-14
|}

 Клаусура 

 Плей-офф за победу в Клаусуре 
 Ривер Плейт — Пеньяроль — 3:5

 Матчи за чемпионство 
В этом году победители Апертуры и Клаусуры играли плей-офф из двух матчей.
 Дефенсор Спортинг''' — Пеньяроль — 2:1, 0:0

«Дефенсор Спортинг» стал лучшей командой в суммарной таблице сезона, поэтому после победы в двух матчах над «Пеньяролем», «Дефенсор» в четвёртый раз в истории был объявлен чемпионом Уругвая.

Суммарная таблица сезона 

«Дефенсор Спортинг», а также команды, занявшие места со 2-го по 6-е, попали в Лигилью для определения представителей Уругвая в международных турнирах.

Таблица вылета

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2007/08
 Чемпионат Уругвая 2007/08 во Втором дивизионе
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

2007/2008
Футбол в Южной Америке в 2007 году
Футбол в Южной Америке в 2008 году
Спорт в Уругвае в 2007 году
Спорт в Уругвае в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008